Вултурени има више значења:

 Вултурени (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Вултурени (Браила), насеље у округу Браила у Румунији
 Вултурени (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Општина Вултурени (Бакау), општина у округу Бакау у Румунији
 Општина Вултурени (Клуж), општина у округу Клуж у Румунији